Die Japan Super Series 2015 im Badminton fand vom 8. bis zum 13. September 2015 in Shibuya im Tokyo Metropolitan Gymnasium statt.

Sieger und Platzierte

Qualifikation Herreneinzel

Setzliste 
  Brice Leverdez (zurückgezogen)
  Sai Praneeth Bhamidipati (qualifiziert)
  Lee Dong-keun
  Jonatan Christie

Qualifikationsrunde

1. Qualifikant

2. Qualifikant

3. Qualifikant

4. Qualifikant

Qualifikation Dameneinzel

Setzliste 
  Iris Wang
  Hsu Ya-ching
  Nitchaon Jindapol
  Aya Ohori

Qualifikationsrunde

1. Qualifikant

2. Qualifikant

3. Qualifikant

4. Qualifikant

Qualifikation Herrendoppel

Setzliste 
  Dechapol Puavaranukroh /  Ketlen Kittinupong
  Markis Kido /  Agripina Prima Rahmanto
  Hiroyuki Saeki /  Ryota Taohata
  Liao Min-chun /  Tseng Min-hao

Qualifikationsrunde

1. Qualifikant

2. Qualifikant

3. Qualifikant

4. Qualifikant

Qualifikation Damendoppel

Setzliste 
  Rie Eto /  Aoi Matsuda (qualifiziert)
  Mayu Matsumoto /  Wakana Nagahara (qualifiziert)
  Chayanit Chaladchalam /  Phataimas Muenwong
  Arisa Higashino /  Chisato Hoshi

Qualifikationsrunde

1. Qualifikant

2. Qualifikant

3. Qualifikant

4. Qualifikant

Qualifikation Mixed

Setzliste 
  Tarun Kona /  Siki Reddy
  Choi Sol-gyu /  Eom Hye-won
  Yuki Kaneko /  Shizuka Matsuo
  Akira Koga /  Koharu Yonemoto

Qualifikationsrunde

1. Qualifikant

2. Qualifikant

3. Qualifikant

4. Qualifikant

Herreneinzel

Setzliste 

  Chen Long (2. Runde)
  Jan Ø. Jørgensen (zurückgezogen)
  Srikanth Kidambi (2. Runde)
  Kento Momota (2. Runde)
  Lin Dan (Champion)
  Chou Tien-chen (Halbfinale)
  Viktor Axelsen (Finale)
  Wang Zhengming (1. Runde)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Dameneinzel

Setzliste 

  Carolina Marín (Viertelfinale)
  Saina Nehwal (2. Runde)
  Li Xuerui (Viertelfinale)
  Tai Tzu-ying (Halbfinale)
  Ratchanok Intanon (2. Runde)
  Wang Yihan (Viertelfinale)
  Wang Shixian (Halbfinale)
  Sung Ji-hyun (1. Runde)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Herrendoppel

Setzliste 

  Lee Yong-dae / Yoo Yeon-seong (Champion)
  Mathias Boe / Carsten Mogensen (2. Runde)
  Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (Viertelfinale)
  Chai Biao / Hong Wei (1. Runde)
  Fu Haifeng / Zhang Nan (Finale)
  Hiroyuki Endō / Kenichi Hayakawa (Halbfinale)
  Ko Sung-hyun / Shin Baek-cheol (2. Runde)
  Lee Sheng-mu / Tsai Chia-hsin (1. Runde)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Damendoppel

Setzliste 

  Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (2. Runde)
  Luo Ying / Luo Yu (Viertelfinale)
  Wang Xiaoli / Yu Yang (2. Runde)
  Christinna Pedersen / Kamilla Rytter Juhl (Finale)
  Ma Jin / Tang Yuanting (1. Runde)
  Nitya Krishinda Maheswari / Greysia Polii (Viertelfinale)
  Reika Kakiiwa / Miyuki Maeda (2. Runde)
  Zhao Yunlei / Zhong Qianxin (Champion)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Mixed

Setzliste 

  Zhang Nan / Zhao Yunlei (Finale)
  Xu Chen / Ma Jin (Viertelfinale)
  Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir (Viertelfinale)
  Liu Cheng / Bao Yixin (Viertelfinale)
  Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen (Champion)
  Lu Kai / Huang Yaqiong (2. Runde)
  Chris Adcock / Gabrielle Adcock (Viertelfinale)
  Ko Sung-hyun / Kim Ha-na (Halbfinale)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Weblinks 
Resultate"

2015
BWF Super Series 2015